kamień – jednostka masy
 kamień – potoczna nazwa skały spoistej, zwięzłej bez względu na jej rodzaj genetyczny, wielkość frakcji i skład mineralogiczny.
 kamień – skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 44, w tym 30 podstawowych
 Kamień – część miasta Częstochowa
 Kamień – część miasta Piekary Śląskie

Administracja 
 Kamień – gmina w województwie lubelskim
 Kamień – gmina w województwie podkarpackim
 Kamień – gromada w powiecie bełchatowskim
 Kamień – gromada w powiecie chełmskim
 Kamień – gromada w powiecie kaliskim
 Kamień – gromada w powiecie krakowskim
 Kamień – gromada w powiecie niżańskim
 Kamień – gromada w powiecie opoczyńskim
 Kamień – gromada w powiecie opolsko-lubelskim
 Kamień – gromada w powiecie sępoleńskim

Miejscowości poza granicami Polski 
 Kamień – wieś (dawniej miasteczko) na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Kamień – agromiasteczko na Białorusi, obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim
 Kamień – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w Dołhinów.
 Kamień – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Horodec
 Kamień – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Pohost Zahorodzki
 Kamień (Камінь) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim

Wzniesienia w Polsce 
 Kamień – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich
 Kamień – wzniesienie w miejscowości Niegowa na Wyżynie Częstochowskiej
 Kamień – wzniesienie w miejscowości Przybynów na Wyżynie Częstochowskiej
 Kamień (678 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Kamień (500 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Kamień – szczyt w południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego, w Paśmie granicznym
 Kamień – szczyt w zachodniej części Beskidu Niskiego
 Kamień – szczyt we wschodniej części Beskidu Niskiego, Pasmo Bukowicy

Jeziora w Polsce 
 Kamień (Jezioro Kamienne) – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów
 Kamień (Kamień Duży) – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko, chronione przez rezerwat przyrody „Jezioro Kamień”
 Kamień – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Kamień – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud
 Kamień – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Ostrowice
 Kamień – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa

Postacie 
 Adam Kamień – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Kamień – polski raper

Inne 
 Kamień – dzielnica Rybnika
 Kamień – gminy o tej nazwie
 Kamień – szczyt w paśmie Putorana w Rosji
 Kamień – wulkan na Kamczatce
 Kamień – debiutancki tom poetycki Józefa Czechowicza z 1927
 Kamień – płyta Kayah
 Kamień – przystanek kolejowy w miejscowości Kamień, w rejonie kobryńskim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Kamień − pawilon edukacyjny w Warszawie